Az 1974-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Osztályozó az OB I-be jutásért 
Szentesi Vízmű–BSE 10–7, 6–3

Források 
A magyar sport évkönyve 1974

1974
Magyarferfivizilabdabajnoksag